Пьеро Сиколи (, ) — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает обсерватории Сормано и координирует работу программы поиска околоземных астероидов. Основным направлением его деятельности является наблюдение и отслеживание движения малых тел Солнечной системы. В период с 1994 по 1998 год им совместно с другими итальянскими астрономами было обнаружено в общей сложности 43 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Observatoire de Sormano

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов